Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Houston 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Pam Shriver che hanno battuto in finale Sue Barker e Sharon Walsh 7–6, 6–2.

Teste di serie 
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Kathy Jordan /  Pam Shriver (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Houston 1982